Ма́тис Газоа́ Ки́пперсунн Бо́лли (; 14 ноября 1990, Осло, Норвегия) — ивуарийский футболист, полузащитник клуба «Мольде».

Клубная карьера 
Болли родился 14 ноября 1990 года в Осло в семье ивуарийца и норвежки, занимался футболом в ряде футбольных школ норвежской столицы.

Во взрослом футболе дебютировал в 2008 году выступлениями за клуб «Лиллестрём», в котором провел пять сезонов, приняв участие в 60 матчах чемпионата.

К составу клуба «Фортуна» присоединился 2 января 2013 года, заключив с немецким клубом контракт продолжительностью 3,5 года.

Международная карьера 
В 2009 году дебютировал в составе юношеской сборной Норвегии, принял участие в 3 играх на юношеском уровне.

В мае 2013 года принял предложение выступать за сборную Кот-д’Ивуара. В том же году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Кот-д’Ивуара.

Статистика

Примечания 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Лиллестрём»
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»